Gounghin peut désigner :

Toponymie 
 Gounghin, un village du département et la commune rurale d'Absouya dans la province de l’Oubritenga et dans la région Plateau-Central au Burkina Faso
 Gounghin, un village du département et la commune rurale de Boudry, dans la province du Ganzourgou et la région Plateau-Central au Burkina Faso
 Gounghin, le village chef-lieu du département et la commune rurale de Gounghin, dans la province du Kouritenga et la région Centre-Est au Burkina Faso
 Gounghin, un département et une commune rurale de la province du Kouritenga et la région Centre-Est au Burkina Faso
 Gounghin-Grand, un village du département et la commune rurale de Bissiga dans la province du Boulgou et dans la région Centre-Est au Burkina Faso
 Gounghin-Petit, un village du département et la commune rurale de Bissiga dans la province du Boulgou et dans la région Centre-Est au Burkina Faso
 Napagting-Gounghin, un village du département et la commune rurale de Koubri dans la province du Kadiogo et dans la région Centre au Burkina Faso